Бре́стская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Брестская улица — улица в Минске.
 Брестская улица — улица в Барановичах.

Россия 
 Брестская улица — улица в Барнауле.
 Брестская улица — улица в Волгограде.
 Брестская улица — улица в Краснодаре.
 Брестская улица — улица в Красноярске.
 Брестская улица — улица в Липецке.
 В Москве:
 1-я Брестская улица.
 2-я Брестская улица.
 Брестская улица — улица в Оренбурге.
 Брестская улица — улица в Орле.
 Брестская улица — улица в городе Пензе.
 Брестская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Брестская улица — улица в Самаре.
 Брестская улица — улица в Тольятти.
 Брестская улица — улица в городе Уфе.
 Брестская улица — улица в Хабаровске.
 Брестская улица — название части улицы Всеволода Вишневского в Санкт-Петербурге в 1952—1954 годах.

Украина 
 Брестская улица — улица в Киеве.
 Брестская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Брестский бульвар